Kalkbrenner ist der Familienname folgender Personen:
 Carla Kalkbrenner, deutsche Journalistin und Schriftstellerin

 Friedrich Kalkbrenner (1785–1849), deutsch-französischer Pianist und Komponist
 Fritz Kalkbrenner (* 1981), deutscher Musiker und Liveact
 Georg Kalkbrenner (1875–1956), Finanzsenator der Hansestadt Lübeck
 Gerhard Kalkbrenner (1494–1566), Geistlicher, Kartäuser
 Helmut Kalkbrenner (1930–1984), deutscher Landespolitiker (BSP)
 Jörn Kalkbrenner (* 1950), deutscher Journalist
 Michael Kalkbrenner (* 1956), deutscher Fußballspieler
 Paul Kalkbrenner (* 1977), deutscher Musiker und Liveact

Ort:
 Kalkbrenner (Lenting), Ortsteil der Gemeinde Lenting, Landkreis Eichstätt, Bayern

Siehe auch:
 Kalchbrenner
 Kalkofen